Fistulinella är ett släkte av svampar. Fistulinella ingår i familjen Boletaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Fistulinella